João Domingos Pinto (1961), voormalig Portugees voetballer (verdediger) 
João Vieira Pinto (1971), voormalig Portugees voetballer (aanvaller) 
João Manuel Pinto Tomé (1973), voormalig Portugees voetballer (verdediger) 
João Carlos Pinto Chaves (1982), Braziliaans voetballer